Cornelius Gurlitt kan syfta på:

* Cornelius Gurlitt (kompositör) (1820–1901), tysk tonsättare
 Cornelius Gurlitt (konsthistoriker) (1850–1938), tysk arkitekt och konstvetare, brorson till kompositören
 Cornelius Gurlitt (konstsamlare) (1932–2014), tysk konstsamlare, sonson till konsthistorikern

Se också Gurlitt (släkt)